Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1996 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1995/96, 36-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 8 мая на стадионе «короля Бодуэна» в Брюсселе. В матче встретились французский «Пари Сен-Жермен» и австрийский «Рапид Вена».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1995/1996

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1996
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1996 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1996
Кубок обладателей кубков УЕФА 1996
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Международные соревнования по футболу в Бельгии
События 8 мая
Спорт в Бельгии в 1996 году
Спорт в Австрии в 1996 году
Спорт во Франции в 1996 году